Il doppio maschile  del China Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Rik De Voest e Ashley Fisher erano i detentori del titolo, ma de Voest ha deciso di non partecipare.
Solo Fisher ha partecipato facendo coppia con Bobby Reynolds, ma Stephen Huss e Ross Hutchins li hanno battuti in finale 7–5, 6–4.

Teste di serie

  Marcelo Melo /  Bruno Soares (quarti)
  Travis Parrott /  Filip Polášek  (primo turno)

  Ashley Fisher /  Bobby Reynolds (finale) 
  James Cerretani /  Jean-Claude Scherrer (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

China Open 2008
ATP Tour 2008